Negureni ist der Ortsname von

 Negureni (Constanța), Dorf im Kreis Constanța (Rumänien)
 Negureni (Telenești), Gemeinde im Rajon Telenești (Republik Moldau)